Flata kan syfta på:

 Flata – en vardaglig benämning för en homosexuell kvinna, tidigare ett nedsättande ord
 Flata (djur) – ett släkte av insekter
 Flata – benämning på tätorten Strömsund i norra Jämtland